Села:
 Христівка — Полтавська область, Шишацький район
 Христівка — Хмельницька область, Ізяславський район